В рамках стратегии по привлечению новых клиентов в магазин Epic Games Store, компания Epic Games регулярно проводит рекламные акции, во время которых цена на определённые коммерческие игры временно опускается до нуля. Клиенты, зашедшие в магазин во время акции, могут бесплатно получить цифровую копию игры навсегда, однако по завершении акции будущие покупатели будут вынуждены заплатить за неё полную стоимость.

Стратегия была анонсирована 7 декабря 2018 года, на следующий день после запуска магазина. Первой раздаваемой игрой стала Subnautica, которую по прошествии двух недель заменила Super Meat Boy. Epic Games заявила, что в Epic Games Store будет раздаваться по одной игре раз в две недели на протяжении всего 2019 года. С мая 2019 года Epic Games удвоила частоту раздач, начав раздавать по игре раз в неделю. С 19 декабря 2019 года по 1 января 2020 года в магазине проводилась зимняя распродажа, в рамках которой было роздано 16 игр, большая часть из которых была доступна для приобретения на протяжении 24 часов. Аналогичная акция была проведена в 2020 году (15 игр), в 2021 году (14 игр) и в 2022 году (15 игр).

По словам Тима Суини, основателя и CEO компании Epic Games, все акции согласовываются с разработчиками, которые получают фиксированную денежную компенсацию, не зависящую от числа розданных копий. Согласно документам, опубликованных в рамках судебного разбирательства между Epic Games и Apple, раздача 38 игр с декабря 2018 по сентябрь 2019 года обошлась компании в 11,6 миллиона долларов, что позволило привлечь в сервис 1,3 миллиона человек, 7 % которых впоследствии совершили как минимум одну покупку. Дороже всего на момент публикации документов стоили игры про Бэтмена — за право раздавать комплект, состоящий из Arkham Asylum, Arkham City и Arkham Knight, компания заплатила 1,5 миллиона долларов. На втором и третьем месте располагаются Subnautica (1,4 миллиона долларов) и Mutant Year Zero (1 миллион долларов). Компенсация за раздачу инди-игр была значительно меньше — например, разработчики Super Meat Boy получили 50 000 долларов. По оценкам Eurogamer, эффективность рекламных акций отличается на порядок: так, в рамках раздачи Mutant Year Zero каждый привлечённый клиент стоил компании 5,05 доллара, а привлечённая игрой Super Meat Boy аудитория обошлась Epic Games в 52 цента за человека.

К маю 2020 года число бесплатно отданных игр достигло 108. По оценкам PCGamesN, покупка всех розданных игр обошлась бы игроку в 2140 долларов, без учёта скидок и региональных цен. В мае 2020 года сразу после выпуска Total War Saga: Troy игра стала доступной бесплатно на 24 часа; всего игру взяли 7,5 миллиона человек, в результате чего разработчики остались довольны раздачей. По состоянию на август 2021 года, больше всего новых пользователей принесли раздачи Grand Theft Auto V (7 миллионов человек), Civilization VI (2,5 миллиона человек) и Subnautica (меньше одного миллиона). Ажиотаж, возникший во время раздачи GTA V, привёл к перебоям в работе серверов, в результате которых сервис был недоступен на протяжении восьми часов. За 2022 год, по официальной статистике Epic Games, было роздано 99 игр с общей стоимостью более 2240 долларов; суммарно пользователи EGS получили бесплатно 700 миллионов копий игр.

Список игр

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 

Списки компьютерных игр
Epic Games